DW poate fi:
 Deutsche Welle (traducere: unda germană), post de radio internațional din Germania